Hexachloorbenzeen, een chemische stof
HCB Groep, een voormalige Nederlandse hypotheekbemiddelaar
Home Control Box, een Linuxplatform voor de integratie van systemen in een woning of kantoorpand
HC Barendrecht, een Nederlandse hockeyclub in Barendrecht
HC Bedum, een Nederlandse hockeyclub in Bedum
HC Boekel, een Nederlandse hockeyclub in Boekel
de code voor spoorwegstation station Hackbridge in Engeland